La Temporada 2019 de la Plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza comprende una serie de festejos taurinos celebrados en la feria de San Jorge en abril, y la Feria del Pilar en octubre, cuando finaliza la temporada en Zaragoza. La feria del Pilar supone también el final oficial de la temporada taurina española. Se incluyen también los tradicionales festejos populares que se celebran del 6 al 13 de octubre.

Carteles de la temporada 
En los siguientes listados se muestran las diferentes corridas de toros y novilladas con picadores celebradas en la plaza de toros de Zaragoza durante la temporada del año 2019, tanto en la feria de San Jorge como en la feria del Pilar.

Feria de San Jorge

Feria del Pilar

Festejos populares 
Todos los días, durante la feria del Pilar, se realizan una serie de festejos populares que abarcan la tauromaquia popular y la deportiva. Entre ellos se encuentran los siguientes festejos:
 Todos los días, entre el 6 y el 13 de octubre, se celebra el XI Concurso nacional de mañanas de vaquillas.
 El 10 de octubre por la noche: VI Grand Prix del Pilar.
 El 11 de octubre por la noche: XXXV Tradicional concurso de roscaderos.
 El 12 de octubre por la mañana: XX Concurso Goyesco de recortadores.
 El 12 de octubre por la noche: Concurso de recortes con toros de fuego.
 El 13 de octubre por la mañana: XXXVIII Concurso de recortadores con anillas.

Toreros 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los espadas actuantes, así como los nombres de los toreros que forman las correspondientes cuadrillas.

Notas 

 Las cuadrillas de algunos toreros pueden variar según el festejo donde estén anunciados, es común que la cuadrilla se contrate al inicio de temporada, es el caso de las figuras, sin embargo puede suceder que los contratos de las cuadrillas sean ocasionales en espadas de reciente alternativa o menos consolidados como figuras, la información sobre los componentes de la misma en ocasiones no se hace pública hasta momentos antes del festejo. Los contratos de las cuadrillas son libres.

Categoría de los toreros 
Los toreros de acuerdo con el Convenio Colectivo Nacional Taurino establecido en el reglamento taurino artículo 70, están clasificados en tres categorías según el número de corridas de toros en las que hayan participado la temporada anterior:

Categoría grupo A: los profesionales que hayan lidiado un número igual o superior a  treinta y siete corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo B: los profesionales que hayan lidiado entre trece y treinta y seis corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo C: los profesionales que hayan lidiado doce o menos corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.

Contrato de las cuadrillas 
Los matadores de toros según sea su categoría tienen diferentes obligaciones respecto a la cuadrilla fija que deben contratar, según el artículo 70 del reglamento taurino:

Categoría grupo A: tienen obligación de contratar una cuadrilla fija con dos picadores, tres banderilleros, un mozo de espadas y un ayudante de mozo de espadas. Cuando el espada lidia una corrida completa contrata dos cuadrillas completas además de la suya propia. Si la corrida es un mano a mano con dos espadas cada uno aumenta su cuadrilla en un  banderillero y un picador.
Categoría grupo B: tienen obligación de contratar a dos banderilleros y un picador fijos. El tercer banderillero, el segundo picador, el mozo y ayudante de espadas los contrata de forma libre en cada actuación.
Categoría grupo C: los espadas contratan la cuadrilla de forma libre, es decir para cada festejo donde estén anunciados a lo largo de la temporada.

Rejoneadores 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los rejoneadores anunciados en la feria.

Cuadra de Andy Cartagena 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Andy Cartagena.

Cuadra de Diego Ventura 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Diego Ventura.

Cuadra de Leonardo Hernández 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Leonardo Hernández.

Novilleros
La siguiente lista muestra la información taurina y las estadísticas de los novilleros y sus cuadrillas.

Ganaderías

Resultados de las ganaderías

San Jorge

El Pilar

Referencias

Véase también 
Fiestas del Pilar

Ferias taurinas
Festejos populares taurinos de España
Plaza de toros de Zaragoza
Temporadas taurinas
Zaragoza